PaganFolk At The Fairy Ball, est un album live du groupe de pagan folk néerlandais Omnia.

Liste des titres 

 Intro
 Tine Belatine
 Wytches' Brew
 Were you at the Rock?
 Richard Parker’s Fancy
 The Raven
 Alive!
 Dil Gaya
 En Avant Blonde
 Etrezomp-ni Kelted
 Fairy Tale
 Saltatio Vita

Album d'Omnia
Album musical sorti en 2008